Het jaar II van de Franse republikeinse kalender begon op 22 september 1793 en eindigde op 21 september 1794. De republikeinse kalender werd op 14 vendémiaire, dat toen nog eerste maand heette, van het jaar II ingevoerd en is in Frankrijk officieel in gebruik geweest tot 1 januari 1806.

Gebeurtenissen 
 14 vendémiaire (5 oktober) - invoering van de Franse republikeinse kalender
 25 vendémiaire (16 oktober) - executie van koningin Marie Antoinette
 25 vendémiaire - Slag bij Wattignies
 10 brumaire (31 oktober) - executie van de girondijnen
 16 pluviôse (4 februari) - afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën
 9 thermidor (27 juli) - Thermidoriaanse Reactie, een staatsgreep tegen het schrikbewind
 10 thermidor (28 juli) - executie van Maximilien de Robespierre en 23 volgelingen

Onderstaande jaarkalender voor het jaar II geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer.
Opvallend is de grote regelmaat van de kalender. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar, de zogenaamde jours complémentaires of aanvullende dagen.

Y02